Januarius se nomme ainsi en l'honneur de Janus (dieu a une tête mais avec deux visages opposés)

 Ianuarius ou Januarius, le mois de janvier dans le calendrier romain ;
 Januarius Nepotianus est un enseignant et écrivain du  ;
 Januarius Zick, artiste-peintre allemand du  ;
 Janvier de Bénévent, saint Januarius.